Дания может означать:
 Дания — государство в Северной Европе, старший член содружества Королевство Дании, в которое также входят Фарерские острова и Гренландия.
 Дания () — система транскрипции датского языка.
 (2117) Дания — астероид главного пояса, открытый в 1978 году.

Имя 
 Дания Рамирес — американская актриса.

См. также 
 Даная (значения)
 Дария (значения)
 Королевство Дания (значения)